Хорватия дебютировала в 1993 году. Начало было не слишком успешным: первые два года страна занимала места лишь в середине второй десятки. Но в 1996 году Хорватия стала четвёртой, в 1999 повторила этот успех, а также ещё два раза была в десятке лучших.

Худшим результатом Хорватии является 17-е место в полуфинале в 2018 году.

В 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019,
2021 и в
2022 годах, Хорватия не выходила в финал.

За 18 раз участия в финале Хорватия получила 1218 баллов, а в полуфинале (за исключением 1993 и 1996 годов) — 931 балл.

Участники 

  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Фотогалерея

Примечания